Pesce, que en italiano significa pez, puede hacer referencia a:

 Álvaro Pesce, músico y compositor chileno.
 Bruno Pesce, exfutbolista chileno.
 Carlos Pesce, letrista argentino dedicado al género del tango
 Edoardo Pesce (1979), actor italiano
 Ernesto Pesce, artista plástico argentino.
 Gaetano Pesce, arquitecto y diseñador italiano.
 Giovanni Pesce, partisano italiano.
 Graciela Pesce, cantautora y docente argentina
 Hugo Pesce, humanista, médico y filósofo peruano.
 Mauro Pesce, docente italiano.
 Miguel Ángel Pesce, economista argentino.
 Simone Pesce, futbolista italiano.
 Stefano Pesce, actor italiano.